Sebranice est un toponyme qui peut désigner :

Sebranice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Sebranice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie